Spise kan betyde flere ting:
 at spise (udsagnsord), indtage føde, se fx: Fordøjelsessystemet
 en spise (navneord), mad, en madvare